L'edifici del transformador de la Torrassa és una obra del municipi de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Descripció 

Subestació de transformació i distribució d'energia elèctrica situada al costat de les vies del tren. Pel costat oest limita a la Ronda de La Torrassa, on el terreny experimenta una forta pendent. Això fa que l'edifici estigui a una cota molt inferior a la del carrer. L'edifici és de planta rectangular, amb més de dos mil metres quadrats de planta amb quatre nivells i coberta plana. És un edifici d'uns 63 metres de llargada, 35 d'amplada i uns 20 d'alçada, construït en un estil noucentista, destaca per estar estructurat en dos cossos de diferent alçada que s'adapten al desnivell. Un edifici centenari que crida l'atenció pels grans finestrals que, rematats per arcs, columnes i pilastres, li donen una imatge neoclàssica i una sobrietat quadrangular útil. I és que, abans de res, va ser concebut amb una finalitat pràctica: la d'acollir una estació transformadora que assegurés el servei elèctric al barceloní barri de Sants. L’edifici està envoltat per una zona enjardinada de més deu mil metres quadrats.

L’edifici del Transformador (1913) és un element del patrimoni arquitectònic del barri de la Torrassa, que explica una bona part de la història de Catalunya. Aquest edifici construït per l’empresa coneguda com la Canadenca, va estar inclòs al catàleg del Pla Especial Protecció del Patrimoni Arquitectònic (PEPPA) fins al 2001, tant per la seva importància arquitectònica -és un exemplar notable d’arquitectura industrial- com també per la seva importància històrica en relació amb el moviment obrer i a l’electrificació de Catalunya. Inexplicablement va ser exclòs del PEPPA i a continuació es van enderrocar les cases-xalets centenàries durant l’estiu del 2015.

El 2017, amb l’aprovació del projecte, es va fer un “intercanvi” en l’ús del sòl, i així uns 5.000 m2 que envolten el transformador van passa al sistema de parcs i jardins (6b)

Referències 

L'Hospitalet de Llobregat
Electricitat